Реммеле () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Реммеле, Герман (1880—1939) — немецкий политический деятель, один из лидеров германского социал-демократического движения и Коммунистической партии Германии.
 Реммеле, Йозеф (1903—1948) — гауптшарфюрер СС, руководитель концлагеря Айнтрахтхютте.
 (1877—1951) — немецкий политик, социал-демократ.